Джозеф Портер Рубен (; 10 травня 1950) — американський режисер, сценарист, продюсер.

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 
 
 
 

Кінорежисери США
Кінопродюсери США
Сценаристи США